Аркушино () — село, Гнилицкий сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321481002. Население по переписи 2001 г. составляет 53 (24/29 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Аркушино находится на левом берегу реки Гнилица, возле балки Берестовая, выше по течению расположено село Зеленый Гай, на противоположном берегу село Червоное.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района